Kerkerkapelle steht für
Kerkerkapelle (Babenhausen), Bayern
Kerkerkapelle (Breitenwang)
Kerkerkapelle (Buch (Schwaben))
Kerkerkapelle (Deisenhausen)
Kerkerkapelle (Ettenbeuren)
Kerkerkapelle (Gablingen)
Kerkerkapelle (Görisried)
Kerkerkapelle (Herlikofen)
Kerkerkapelle (Hohenpolding)
Kerkerkapelle (Kappl (Tirol))
Kerkerkapelle (Lermoos)
Kerkerkapelle (Maihingen)
Kerkerkapelle (Mickhausen)
Kerkerkapelle (Prittriching)
Kerkerkapelle (Stein im Allgäu)
Kerkerkapelle (Stockheim), Bayern
Kerkerkapelle (Thaur)
Kerkerkapelle (Ustersbach)
Kerkerkapelle (Ziemetshausen)